Philipp Benfey ist der Name folgender Personen:

* Philipp Benfey (Theologe), deutscher Theologe und Lehrer 
 Philipp Benfey (Jurist) (1865–1928), deutscher Jurist und Politiker